Rosenfeld puede referirse a:

Lugares
 Rosenfeld (Alemania), una localidad del Distrito de Zollernalb en Alemania en plena Selva Negra.

Personas
 Alexandra Rosenfeld.
 Bella Rosenfeld Chagall.
 Herbert Alexander Rosenfeld (1910 – 1986).
 León Rosenfeld.
 Otto Rosenfeld.
 Scott Ian Rosenfeld.
 Elías Rosenfeld.
 Francisco Henríquez Rosenfeld.
 Daniel Rosenfeld, nombre real del compositor alemán C418.

Rozenfeld 
 Carina Rozenfeld (fr).
 Lev (Borisovič) Rozenfeld.